Мошно — название нескольких озёр в Белоруссии:

 Мошно — озеро в Витебском районе Витебской области.
 Мошно — озеро в Шумилинском районе Витебской области.

См. также 
 Мошна